Niemcy:
 Heerdt – dzielnica Düsseldorfu

Osoby:
 Emma Heerdt – niemiecka malarka
 Walter Heerdt – niemiecki chemik